Hajdu Frigyes (1873–1944) közíró, műfordító, irodalomkritikus, országgyűlési képviselő
 Hajdu Frigyes (1917–1997) agrármérnök
 Hajdu Frigyes (1949) agrármérnök, növényvédő és talajtani szakmérnök